Sunset es el nombre de dos localidades en Texas (Estados Unidos):

  Sunset (condado de Montague, Texas).
  Sunset (condado de Starr, Texas).